Йоханнес Вингбонс (; 1616/1617, Амстердам — 20 июля 1670, там же) — голландский , , художник-акварелист и

Биография 

Сын Давида Винкбонса, голландского живописца Золотого века Нидерландов.

Первые уроки мастерства получил у отца. Примерно с 1640 года и до своей смерти Йоханнес был картографом и акварелистом на службе у амстердамского картографа Яна Блау.

Сочетая свой традиционный опыт картографа с художественными качествами акварелиста, создавал акварели экзотических земель на основе скрупулезного исследования и основываясь на отчетах и ​​зарисовках, сделанных капитанами, кормчими и купцами во время их путешествий. Изображал городские пейзажи, планы, профили побережья и морские карты, комбинируя их, пока не получил уникальную серию изображений, которые дали точное изображение значительной части мира, известной тогда голландской торговле. Для многих из этих областей его изображения являются самымиранними.

Работа Вингбонса была уникальной и в свое время пользовалась спросом у богатых лиц. Самая большая партия, серия из 130 акварелей, переплетенных в три атласа, была куплена в 1654 году шведской королевой Кристиной. После её смерти эти атласы перешли во владение Папы Александра VIII и теперь хранятся в библиотеке Ватикана . Следующая по величине коллекция, более ста произведений, находится в Национальном архиве в Гааге. Небольшое количество акварелей находится в библиотеке Медичи во Флоренции . Четыре подписанные карты мира на пергаменте являются частью коллекции Музее судоходства в Амстердаме.

Примечания

Ссылки 
 Работы Вингсбонса
 'Land in Zicht!' Vingboons tekent de wereld van de 17e eeuw

Художники золотого века Голландии
Акварелисты Нидерландов